Mark Wilkinson (1952-), disegnatore britannico
 Mark Wilkinson (1977-) rugbista a 15 e imprenditore britannico